Amorim kan som auktorsförkortning betyda:

 Dalton de Souza Amorim
 André M. Amorim

Robotskapade auktorsförkortningar